Camille steht für:
 Camille, ein männlicher oder weiblicher Vorname, seltener auch Familienname
 Camille (Prince-Album), ein unveröffentlichtes Musikalbum des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1986
 Hurrikan Camille, Hurrikan aus dem Jahr 1969

Camille ist der Filmtitel von:
 Camille (1984), britisch-US-amerikanische Literaturverfilmung von Desmond Davis
 Camille (2013), deutscher Spielfilm von Martin Hawie
 Camille (2019), französische Filmbiografie von Boris Lojkine
 Camille – Die Geschichte einer unglaublichen Liebe, britischer Spielfilm von Gregory Mackenzie
 Camille – Verliebt nochmal!, französischer Spielfilm von Noémie Lvovsky

siehe auch
 Kamille
 Camilla (Begriffsklärung)